Die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft 1988 war die fünfte Saison der DTM. Der erste Lauf fand am 3. März 1988 auf dem Circuit Zolder statt. Der letzte Lauf war am 16. Oktober auf dem Hockenheimring.

Insgesamt wurden 24 Rennen in Deutschland, Belgien, Österreich sowie erstmals in der Tschechoslowakei und in Ungarn gefahren. Als Neuerung gegenüber den DTM-Jahren davor wurden jeweils zwei Läufe an einem der 12 Rennwochenenden gefahren.

Gesamtsieger wurde Klaus Ludwig im Ford Sierra RS 500 Cosworth mit 258 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer sind in der Saison gestartet:

Anmerkungen

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 18 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Es gab vier Streichresultate:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 50 Fahrer in die Punktewertung.

Weblinks 
 Die DTM-Saison 1988 auf der offiziellen DTM-Webseite

Einzelnachweise 

1988
Motorsportsaison 1988